Unga Teatern kan avse:

Unga teatern (Finland) – en finlandssvensk teater som grundades 1960
Unga teatern (Malmö Stadsteater) – teaterverksamhet för barn och unga vid stadsteatern i Malmö